Der Name Sonoita bezeichnet folgende Orte:

Sonoita (Arizona)
Sonoita (Sonora)